Кубок Латвии по мини-футболу 2015/16 годов — 4-й розыгрыш Кубка Латвии по мини-футболу.

Участники 
В 4-м розыгрыше Кубка Латвии по мини-футболу приняло участие 27 команд. Из них 5 команд были участниками Высшей Лиги, 8 — Первой Лиги, 10 — Второй и Региональных лиг, а 4 команды представляли Третью Лигу.

Список команд-участниц по лигам:

Высшая Лига (5 команд) 
 Никарс
 Петров
 Бейтар
 Новый Проект
 РАБА

Первая Лига (8 команд) 
 ТФК Резекне/Trans Speed
 Ошукалнс
 Тенте
 Никерс
 Валмиера Гласс
 PB Line
 DSV Транспорт
 Ница/OtankiMill

Вторая и Региональные лиги (10 команд)

Вторая Лига (9 команд) 
 FC MANDARIN GROUP
 Турлава
 UPTK
 Яунолаине
 FC Inter
 Лудза
 ДЮСШ Прейли
 Валмиера Гласс
 Кабиле

Лига Даугавпилса (1 команда) 
 LDZ Карго

Третья Лига (4 команды) 
 ТЕМ
 Спортивный центр Гробиня
 Алсунга
 Лиепайская бумага

1/32 финала 
С этой стадии стартуют команды, представляющие Третью Лигу Латвии по мини-футболу.

*В скобках указан уровень лиги, на котором выступает команда.

1/16 финала 
С этой стадии стартуют команды, представляющие Вторую и Первую лиги Латвии по мини-футболу, а также представители Региональных лиг.

Из-за нечетного количества команд в этом раунде, с этого этапа также стартовал представитель Высшей Лиги «Бейтар».

*В скобках указан уровень лиги, на котором выступает команда.

1/8 финала 
С этой стадии стартуют команды, представляющие Первую и Высшую лиги Латвии по мини-футболу.

*В скобках указан уровень лиги, на котором выступает команда.

1/4 финала 
*В скобках указан уровень лиги, на котором выступает команда.

1/2 финала 
*В скобках указан уровень лиги, на котором выступает команда.

Финал 
*В скобках указан уровень лиги, на котором выступает команда.

Примечания 

Латвия
Соревнования по мини-футболу в Латвии
Спорт в Латвии в 2016 году